В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Катаріна Ліндквіст здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Кеті Джордан (2-ге коло)
  Мануела Малєєва (1-ше коло)
  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)

 Джо Дьюрі (1-ше коло)
 Кеті Горват (1-ше коло)
 Андреа Темешварі (1-ше коло)
 Сільвія Ганіка (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix